Freddy ist
 Freddy, ein Vorname
 Freddy (1978), französische Filmkomödie von Robert Thomas 
 Freddy (2022), indisches Filmdrama von Shashanka Ghosh  
 Freddy (Album), Album des Schlagersängers Freddy Quinn (1958)
 Freddy (EP), Extended-Play-Album des Schlagersängers Freddy Quinn
 Zyklon Freddy, tropischer Wirbelsturm im Südwestindik 2023

Siehe auch:
 Fred (Vorname)
 Freddi
 Freddie